Huml ist der Familienname folgender Personen:

 Ariane Huml (* 1966), Literaturwissenschaftlerin
 Irena Huml (1928–2015), polnische Kunsthistorikerin
 Ivan Huml (* 1981), tschechischer Eishockeyspieler
 Melanie Huml (* 1975), deutsche Landespolitikerin (CSU)
 Paul Huml (1915–1988), deutscher Schriften- und Kunstmaler